Karagadji peut désigner :
 Karagadji, une localité du Cameroun dans la commune de Dargala ;
 Karagadji, une localité du Cameroun dans la commune de Petté.